Джърси може да се отнася за:
 Джърси, остров в протока Ла Манш и зависима територия на Обединеното кралство
 Ню Джърси, един от американските щати
 Джърси Сити, град в щата Ню Джърси